Trzech Króli – chrześcijańskie święto, inaczej Objawienie Pańskie, Epifania
 Trzej Królowie – trzej mędrcy, magowie
 Trzej Królowie – trzej przywódcy czeskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej
 Trzech Króli – album muzyczny polskich raperów: Popka, Soboty i Matheo (2017)
 Trzech Króli - polski zespół muzyczny założony w 2023 roku.